Мари́я Семёнова: Семёнова, Мария Васильевна (род. 1958) — русская писательница и переводчица.
 Семёнова, Мария Моисеевна (Долбня; 1926 — ?) — Герой Социалистического Труда (1949).
 Семёнова, Мария Петровна (Руденская; 1906—1976) — советский художник, музейный работник.
 Семёнова, Мария Фоминична (1910—1988) — латвийский филолог, лингвист и диалектолог.